Agnès Proust est une comédienne française. Elle est membre de l'OUTRAPO. 

Elle se forme au Conservatoire National de Région d'Angers et aux cours d'Anne Delbée, puis à l'ENSATT (Rue Blanche).

Elle enseigne le théâtre au Conservatoire Paul Dukas à Paris.

Spectacle Vivant 

 1991 : Phèdre, de Jean Racine, mise en scène Jean Marie Villegier
 1992: Victor ou les Enfants au pouvoir, de Roger Vitrac, mise en scène Pierre Meyrand
 Les amours tragiques de Pyrame et Thisbé, de Théophile de Viau, mise en scène Antoine Girard
 1994 : Le Bétrou, de Julien Torma, mise en scène Milie von Bariter
 1996 : Bradamante, de Robert Garnier, mise en scène Jean Marie Villegier
 1997 : Rodogune, de Pierre Corneille, mise en scène Arlette Téphany
 Antigone ou la piété, de Robert Garnier, mise en scène Jean Marie Villégier
 1998 : Les Bas-fonds , d'après Maxime Gorki mise en scène Yamina Hachemi
 1999 : La carpe et le lapin, mise en scène par Géraldine Bourgue
 2004: Les Joyeuses Comères de Windsor, d'après William Shakespeare, mise en scène Jean Marie Villégier
 2005 : Rêver Yêvé, mise en scène Félix Pruvost
 2007 : Molière en jeu,  d'après Molière, mise en scène Agnès Proust et Félix Pruvost
 Willy Protagoras enfermé dans les toilettes, de Wajdi Mouawad, mise en scène Magali Léris
 2008: Nicomède, de Pierre Corneille, mise en scène Brigitte Jacques-Wajeman
 2009: Générations en cavale, de Sylvie Chenu, mise en scène Mathieu Loiseau
 2010: Le Mariage de Figaro, de Beaumarchais, mise en scène par Ladislas Chollat
 2011: Les P'tits Eudois, mise en scène Marie-Hélène Garnier
 2013 : Zèjde, mon grand père et moi, de Félix Pruvost
 2021 : Presque égal à, de Jonas Hassem Khemiri

Cinéma 

 2021: Fils de Plouc, réalisé par Harpo Guit et Lenny Guit

Références

Liens externes 

Actrice française de théâtre